Le titre original de Le Juge et son bourreau, un roman de Friedrich Dürrenmatt publié en 1952 ;
 Der Richter und sein Henker, un téléfilm de Franz Peter Wirth sorti en 1957 ;
 Le titre original de Double Jeu, un film de Maximilian Schell sorti en 1975 ;
 , un opéra de Franz Hummel créé en 2008.